Ollachea (geslacht), een geslacht van vliegen (Brachycera) uit de familie van de sluipvliegen (Tachinidae)
 Ollachea (district), een district in de Peruaanse provincie Carabaya